Склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Аргентина
Аргентина 2010